Евфросина () — греческое имя. Может обозначать:
 Евфросина (харита) — одна из харит в древнегреческой мифологии
 Перламутровка Евфросина — бабочка
 Астероид № 31 Евфросина